Ballew ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph H. Ballew (1886–1972), US-amerikanischer Politiker
 Smith Ballew (1902–1984), US-amerikanischer Jazzsänger, Orchesterleiter und Schauspieler

Siehe auch:

 Ballou